Santaluz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santaluz (ort), Bahia, 
 Santaluz (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar